Прошлогодние чемпионы — пара Даниэль Нестор / Марк Ноулз — защитили свой титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
 ' Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Титул)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Первый раунд)

<ol start="5">
  Мартин Дамм /  Леандер Паес ''(Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо ''(Четвертьфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pacific Life Open 2006